Brother (Brat) – film del 1997
 BRAT – autovettura della Subaru 1978-1994
 Brat – videogioco del 1991
 Dave Brat – politico statunitense
 Brat (o Brat TV) – network digitale nato nel 2017 su YouTube